Евгений Нодариевич Тепляков () — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ четвертого (2003—2007) и пятого (2007-2011) созывов.

Биография 
Родился в Сочи, настоящая фамилия — Багишвили.

В 1991 году окончил Сочинское педагогическое училище.

Отец — Нодарий Багишвили, бизнесмен и полковник милиции. Был убит в 2003 году.

Самого Евгения Теплякова обвиняют в связях с криминалом.

Депутат государственной думы 
В 2005 году получил мандат депутата Государственной думы 4 созыва (мандат освободился после того как Арсен Каноков стал главой Кабардино-Балкарской Республики). Был членом Комитета по безопасности, членом Комиссии по проблемам Северного Кавказа.

Координатор Краснодарского регионального отделения ЛДПР в 2007 году.

В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы ФС РФ пятого созыва от ЛДПР, был членом партийной фракции.

В 2016 году баллотировался в Государственную думу от ЛДПР, избран не был.

Примечания

Ссылки 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва